Murle peut désigner :
 les Murle, un peuple du Soudan du Sud
 le murle, une langue soudanique orientale